McLoud (Oklahoma)
 McLoud (nazwisko) (MacLoud)

Zobacz też 
 McLeod